Een rond voorwerp:
adventskrans
chocoladekrans
kerstkrans
rouwkrans
krans van maretak

Een ereteken, oorspronkelijk bekend als prijs van een van de Panhelleense Spelen:
Olijfkrans van de Olympische Spelen, oorspronkelijk ter ere van Zeus
Lauwerkrans van de Pythische Spelen, oorspronkelijk ter ere van Apollo
Pijnboomkrans van de Corinthische Spelen oftewel Isthmische Spelen ter ere van Poseidon
Selderijkrans van de Nemeïsche Spelen ter ere van Zeus

Modernere eretekens:
Krans van wijnruit, in het wapen van Saksen en het wapen van het Huis Wettin
Bloemenkrans, onder andere voor een bruid of een bekroonde dichter
Eikenkrans, oorspronkelijk door de Romeinen gebruikt om een burger te eren die een andere burger het leven had gered.
Dichterkrans, (Latijn: "laurea Apollinaris").
Krens van hop, ter ere van het bier en van Cambrinus 

Een religieus of kunsthistorisch begrip:
stralenkrans, zie aureool
De doornenkroon (kroon van takken), een krans van takken met scherpe stekels en doornen zoals die door Jezus zou zijn gedragen op de dag van zijn dood. 

Een bijeenkomst van een (kleine) groep vrienden, zie: krans (groep)